Collegio uninominale Lombardia - 01 – collegio elettorale del Senato della Repubblica del 2017
Collegio uninominale Lombardia - 01 – collegio elettorale del Senato della Repubblica del 2020